ISO 8859-5, zwane również "cyrylicznym", jest 8-bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO/IEC 8859. Zestaw ten oryginalnie powstał by pokryć języki używające cyrylicy, tj.: język bułgarski, białoruski, macedoński, rosyjski, serbski i ukraiński sprzed roku 1990 (jako że litera „Ge” (Ґґ) nie była używana w Związku Radzieckim).

Inne ośmiobitowe kodowania, takie jak KOI8-R, KOI8-U, a także Windows-1251 są częściej używane niż ten zestaw znaków, jednak w najbliższym czasie, wszystkie te kodowania mogą ustąpić miejsca Unicode'owi.

Tablica kodów 

W powyższej tabeli, znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, 0xA0 jest spacją niełamliwą, a znak 0xAD jest miękkim myślnikiem.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-5 w Unicode.

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.

ISO 8859-05